Skoog är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt, där stavningen Skog är vanligast. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Skog 3 799
 Skoog 2 588
 Skogh 766
 Skoogh 228 
Tillsammans blir detta 7 381 personer. Namnet har använts som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Skoog eller med varianter av detta namn
 Aage Schoug (1902–1974), dansk-svensk arkitekt
 Andrew L. Skoog (1856–1934), svensk-amerikansk predikant, tonsättare och psalmförfattare
 Barbro Skoog (född 1934), tecknare
 Bertil Schough (född 1955), spelman och revyartist
 Bo Skogh (1896–1970), militär
 Carl Schoug (1877–1952), militär
 Carl-Magnus Skogh (född 1925), racer- och rallyförare 
 Cathrin Skoog (född 1987), fotomodell
 Cecilie Skog (född 1974), norsk fjällklättrare, äventyrare och programledare
 Christer Skog (född 1956), idrottsledare
 Christer Skoog (född 1945), socialdemokratisk politiker
 Emil Skog (1897–1981), finländsk politiker, socialdemokrat
 Emil Skogh (född 1993), fotbollsspelare
 Erik Skoog (1919–2012), ingenjör
 Ewa Skoog Haslum (född 1968), sjöofficer, vicerektor vid Försvarshögskolan
 Folke Skoog (1908–2001), växtfysiolog och löpare
 Francisca Skoogh (född 1973), pianist och psykolog
 Gunnar Skoog (född 1919), psykiater
 Gustaf Skog (1874–1959), ingenjör
 Hans Skoog, (född 1951) låtskrivare
 Helge Skoog (född 1938), skådespelare
 Henrik Skoog (född 1979), friidrottare
 Ingmar Skoog (född 1954), professor i psykiatri
 Jocke Skog (född 1969), keyboardist
 Johan Alfred Skogh (1864–1901). svensk-amerikansk målare, fotograf och sedelförfalskare
 Karl Skoog (1878–1933), svensk-amerikansk skulptör
 Karl-Axel Skoog (1920–1999), verkstadsarbetare, målare och tecknare
 Karolina Skog (född 1976), politiker, miljöpartist
 Leena Skoog (1951–1998), fotomodell, sångerska och skådespelare
 Lennart Skoogh (1938–1995), skådespelare
 Matz Skoog (född 1957), dansare och pedagog
 Netta Skog (född 1990), finländsk dragspelare
 Niklas Skoog (född 1974), fotbollsspelare
 Nisse Skoog (1921–2014), jazzmusiker (trumpetare) och konstnär
 Olivia Schough (född 1991), fotbollsspelare
 Olof Skoog (född 1962), diplomat
 Ove Skog (1944–2018), tatuerare med artistnamnet Doc Forest
 Robert Schough (1832–1902). ingenjör och politiker
 Robert Skoog (född 1961), ishockeymålvakt
 Rune Skog (1913–2009), sångare och pianist
 Sofie Skoog (född 1990), friidrottare, höjdhoppare
 Sven Skogh (1899–1988), ämbetsman
 Torbjörn Skog (född 1960), författare
 Torsten Skoog (1894–1976), öronläkare
 Ulla Skoog (född 1951), skådespelare och komiker
 Wilhelmina Skogh (1850–1926), entreprenör i hotell- och restaurangbranschen
 Ylva Skog (född 1963), tonsättare
 Åke Skogh (1928–2009), tivoli- och cirkusägare

Annat
 Reuter & Skoog, en komediserie med Ulla Skoog och Suzanne Reuter
 Martin Skoog, författaren Björn-Erik Höijers alter ego i den självbiografiska romanen Martin går i gräset från 1950.

Se även 
 Skog (olika betydelser)

Referenser
	

Svenska efternamn
Soldatnamn